Søborg hat mehrere Bedeutungen:

 Søeborg-Sø, ein ehemaliger See in der Nähe von Søborg in Gribskov Kommune
 Søborg (Gladsaxe Kommune), Ort in der Kirchspielgemeinde Søborggård Sogn, Gladsaxe Kommune
 Søborg (Gribskov Kommune), Ort in der Kirchspielgemeinde Søborg Sogn, Gribskov Kommune
 Søborg (Aastrup Sogn), Siedlung in der Kirchspielgemeinde Aastrup Sogn, Guldborgsund Kommune
 Søborg (Strib Sogn), ein Hügel in Strib Sogn, Middelfart Kommune

Søborg ist der Name folgender Bauwerke:
 Søborg Slot – eine Schlossruine in der Søborg (Gribskov Kommune)
 Søborg Kirke (Gribskov Kommune) – eine Kirche in der Kirchspielgemeinde Søborg Sogn
 Søborg Kirke (Gladsaxe Kommune) – eine Kirche in der Kirchspielgemeinde Søborggård Sogn 

Søborg ist der Familienname folgender Personen:
 Morten Søborg (* 1964), dänischer Kameramann
 Preben B. Søborg (1943–2013), dänischer Journalist